Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2010 — 42-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 3 по 11 апреля.

Первой ракеткой одиночного турнира был Фернандо Гонсалес (тогдашняя 11-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Игнасио Чела впервые за 37 месяцев сыграл в титульном матче в основном туре ассоциации.
 Сэм Куэрри уступил 1-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Братья выигрывает свой 3-й совместный титул в сезоне и 59-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 Мировой тур ATP 2010

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Апрель 2010 года
2010